

Lieux 

 Thorey, commune française du département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Thorey-Lyautey, commune française du département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est ;
 Thorey-en-Plaine, commune française près de Genlis en Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Thorey-sous-Charny, commune française du canton de Semur-en-Auxois dans la Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Thorey-sur-Ouche, commune française du canton d'Arnay-le-Duc dans la Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté.